Канадбак, также известный как Канара, был иранским дворянином канарангом во время правления сасанидского царя Хосрова II (правил в 590—628 гг.) и различных других сасанидских правителей, среди которых был Йездегерд III (годы правления 632—651), последний сасанидский шах.

Биография 
Канадбак впервые упоминается в 628 году, как один из заговорщиков, свергнувших Хосрова II. После свержения Хосрова его сын Кавад II был коронован шахом империи Сасанидов. Три дня спустя Кавад приказал Михре Хормозду казнить своего отца. В 632 году, после периода переворотов и восстаний, Йездегерд III был коронован шахом империи Сасанидов в Эстахре. Год спустя арабы-мусульмане вторглись в Персию, а к 636 г. они разбили лагерь в Кадисии, городе недалеко от Ктесифона, столицы империи Сасанидов.

Сасанидский спахбед, Ростам Фарохзад, подготовил контратаку и армию, в которую входили: фракция Парсиг под командованием Пируза Хозро, Бахмана Джадхуиха и Хормузана. Фракция Пахлава подчинялась Ростаму и самому Михрану Рази. Армянский контингент находился под командованием Галиния и Мушега III Мамиконянов. Сам Канадбак и его сын Шахрияр бин Канар служили в армии. Во время битвы армия Сасанидов потерпела поражение, а Шахрияр вместе с Муселом, Бахманом, Галинием и Ростамом был убит.

Затем Канадбак бежал на свои территории в Абаршахр, о чём позже упоминается в 652 году: год, когда Абдулах ибн Амир вторгся в Хорасан и заключил с ним договор. В соглашении Канадбак согласился платить дань арабам, в то время как другие территории вокруг Туса всё ещё находились под его контролем. Однако Карениды Нишапура под командованием Бурзин-шаха и Савара Карина угрожали Канадбаку и Абдуллаху и вновь захватили территорию в Хорасане, которая когда-то находилась под их контролем. Пообещав вернуть ему потерянные территории, Канадбак согласился помочь Абдуллаху, захватив Нишапур у повстанцев Каренидов. Абдуллах и Канадбак начали грабить районы Нишапура и яростно сражались, чтобы захватить город.

Тогда Савар попытался примириться с Абдуллахом и сказал ему, что он откроет ворота Нишапура, если тот простит его. Абдуллах согласился, однако, когда ворота открылись, он вошёл в ворота со своей армией и начал грабить город и убивать жителей, пока Канадбак не сказал ему: «О Амир, когда ты победишь и триумфально простишь, это будет больше [добродетели], чем месть и месть». Абдуллах затем сделал, как последний сказал, и вернул город во владения Канадбака. Что произошло после Канадбака, неизвестно. Иранский дворянин X века Абу Мансур Мамария, как говорили, имел происхождение от Канадбака.

Примечания

Литература 
 
 
 

Государственные деятели VII века
Сасанидские военачальники
Военачальники VII века